Dimităr Zlatanov – ex pallavolista bulgaro
 Hristo Zlatanov – dirigente sportivo ed ex pallavolista italiano
 Nikola Zlatanov – vogatore bulgaro
 Radoslav Zlatanov – atleta di atletica leggera bulgaro ipovedente